Superliga puede referirse a diferentes competeciones deportivas:

 Fútbol
 Superliga europea de fútbol, establecida en 2021.
 Superliga de Argentina (desde 2017).
 Superliga de Colombia.
 Primera división del fútbol femenino en España.
 SuperLiga Norteamericana que era un torneo de fútbol masculino entre clubes de México y Estados Unidos/Canadá.
 Primera División Portuguesa de Fútbol.
 Superliga de Dinamarca.
 Liga Griega de fútbol masculino.
 Liga Turca de fútbol masculino.
 Liga Suiza de fútbol masculino.
 Superliga China, máxima competición de fútbol masculino en China.
 La máxima competición de fútbol de Serbia (Meridijan Superliga).
 Raiffeisen Superliga, principal competición futbolística en Kosovo.
 Liga neocaledonia de fútbol masculino.
 Superliga de Malasia, máxima categoría del fútbol en Malasia.

 Voleibol
 Superliga masculina de voleibol de España.
 Superliga 2 masculina de voleibol de España.
 Superliga femenina de voleibol de España.
 Superliga 2 femenina de voleibol de España.
 Superliga Brasilera de Voleibol Masculino.
 Superliga Brasilera de Voleibol Femenino.

 Baloncesto
 Superliga de baloncesto de Rusia.
 Superliga de baloncesto de Irán.

 Fútbol Sala
 Superliga Rusa de Futsal.

 Hockey Hielo
 Superliga Española de Hockey Hielo.

 Motor
 Superleague Formula, competición automovilística.